HH Elite eller (Horsens Håndbold Elite) er en dansk kvindehåndboldklub, hvis førstehold hos damerne spiller i landets bedste kvindelige række Damehåndboldligaen, pr. 2021.

Horsens HK blev tvangsnedrykket fra 1. division op til sæsonen 2011/12, fordi de ikke havde indbetalt deltagergebyret for at deltage i 1. division. Klubben rykkede ud af damehåndboldligaen i 2010. Klubben spiller sine hjemmekampe i Forum Horsens og Dagnæshallen.

HH blev stiftet i 1985 da HfH (Horsens forenede Håndboldklubber) og Dagnæs IF valgte at fusionere. HfH var i sig selv en fusion af Horsens Freja og HfS (Horsens forenede Sportsklubber). HH kan derfor føre sine røde tilbage til 1920, hvor de begyndte at spille håndbold i HfS. HH har spillet i øverste række uafbrudt siden 1996

Tidligere som nuværende landsholdsspillere som Vivi Kjærsgaard, Gitte Madsen, Anja Byrial Hansen, Karen Brødsgaard, Christina Roslyng, Louise Pedersen, Karin Mortensen, Tine Ladefoged, Mette Sjøberg og Jane Wangsøe Knudsen har alle fået deres håndboldopdragelse i klubben.

I sæsonen 2019-20, var klubben igen tilbage i landets bedste håndboldrække Damehåndboldligaen, efter 9 års fravær.

Placeringer/merittter 
HH vandt pokalfinalen i 2004 med en sejr over Ikast/Bording EH. Deres placeringer i HåndboldLigaen/1. division har været som følger:

Europæiske kampe 
Pga. ovennævne pokaltriumf i 2004 deltog holdet i Cup Winners' Cup i 2005/2006. Der vandt de med 60-55 samlet over polske MKS Zagłębie Lubin i 3. runde (1. runde var aflyst og de var oversiddere i 2. runde). 4. runde skulle dog blive HH's endestation, i det de tabte med 55-57 samlet til TSV Bayer 04 Leverkusen fra Tyskland.

I 2004/2005 nåede de kvartfinalerne i EHF Cup'en efter sejre over BTNU Minsk (71-41), Randers HK (53-40) og Slovan Duslo Sala (66-58), inden Conexi Alcoa fra Ungarn slog den ud med 61-58 samlet.

I 2004/2005 blev det kun til en enkelt kamp, i det de med 45-41 til ASPTT Metz i 4. runde.

Spillertruppen 2022/23

Medarbejdere

Transfers 
Transfers for sæsonen 2022-23

Noter

Kilder 
 HH's historie 
 Placeringer i Håndboldligaen siden 1985 (1. division til og med 1997/98) (PDF)
 Om Horsens HK på EHFs hjemmeside

Eksterne henvisninger 
 Klubbens hjemmeside

Sport i Horsens
Håndboldklubber i Danmark
Etableret i 1985